Johann Bessler von Wattingen ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Emanuel Bessler von Wattingen (um 1625–1684), Schweizer Offizier und Landammann